СДС:
 Система добровольной сертификации — система для проведения работ по сертификации.
 «Сибирский деловой союз» — российский холдинг, расположенный в Кемеровской области и Алтайском крае.
 Синдром детского сотрясения — комплекс органических нарушений, которые могут возникнуть, если организм ребёнка испытает сотрясение.
 Синдром длительного сдавления — токсикоз, возникающий вследствие продолжительного нарушения кровоснабжения сдавленных мягких тканей из-за их высвобождения.
 Смоленская духовная семинария — высшее учебное заведение РПЦ.
 «Союз демократических сил» — политическая партия в Болгарии.
 «Союз демократических социалистов» — объединение нескольких левых организаций России, включающее общественную организацию «Демократия и социализм», Левое социалистическое действие, Российский социал-демократический союз, Российский социал-демократический союз молодежи, Социал-демократическую партию России (интернационалистов), социал-демократическую группу МАРТ.
 Сирийские демократические силы.

См. также 
 SDS